Aguasay (gemeente)
 Aguasay (plaats)